Подгоренское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область
 Подгоренское сельское поселение — входит в Калачеевский район
 Подгоренское сельское поселение — входит в Новохоперский район
 Подгоренское сельское поселение — входит в Россошанский район

Тамбовская область
 Подгоренское сельское поселение — входит в Староюрьевский район